Philippe Meyer est un nom porté entre autres par :

 Philippe Meyer (1950-), athlète français ;
 Philippe Meyer (1947-), journaliste français ;
 Philippe Meyer (1933-2020), médecin français;
 Philippe Meyer (1925-2007), scientifique et collectionneur français ;
 Philippe Meyer (1963-), artiste-peindre français ;
 Philippe Meyer (1969-), homme politique français.